

Nom commun 
 Un doudou est un objet transitionnel, objet favori d'un enfant, souvent une peluche. Le Doudou (2018) est un film sur ce thème.
 Le Doudou est un chant qu'on entonne traditionnellement lors de la Ducasse de Mons, une fête folklorique. Par extension, cette expression désigne parfois la fête elle-même.
 En Suisse et en France, « doudou » est un sobriquet que l'on peut attribuer à un être aimé. Dans les Antilles, il désigne une femme ou une compagne.
 Dans certains pays, le terme « doudou » est une marque de respect.

Nom ou prénom 
 Doudou (ou Dédé) est un diminutif du prénom André, Donia, Nadé ou même Nade3ech.
 Émile Boga Doudou (1952-2002) homme politique et avocat ivoirien.
 Doudou Diaw, footballeur professionnel sénégalais. 
 Doudou Diène, rapporteur spécial de l'ONU sur les formes contemporaines de racisme, discrimination, xénophobie et intolérance.
 Doudou Gouirand (né en 1940), saxophoniste alto/soprano et un compositeur de jazz français.
 Rose Doudou Guéï était l'épouse du Président ivoirien Robert Guéï, Première dame de Côte d'Ivoire de  à .
 Doudou Guèye, ancien dirigeant du Mouvement populaire sénégalais.
 Doudou Ndoye (né en 1944), juriste,  politique sénégalais et ancien ministre.
 Doudou Thiam (1926-1999), juriste, diplomate et homme politique sénégalais, premier ministre des Affaires étrangères du Sénégal indépendant.
 Doudou Topaz (1946-2009), animateur de télévision israélien
 Ibtissem Doudou (née en 1999), lutteuse algérienne.

 Chansons 
 Doudou,  d'Aya Nakamura extrait de l'album Aya sorti en 2020 ;
 Doudou, chanson de Koba LaD en  avec le rappeur Naps sortie en 2021.

 Cinéma 
 Le Doudou, film réalisé en 2017 par Julien Hervé et Philippe Mechelen et sorti en .

 Toponymes 
 Doudou, un village du département et la commune rurale de Gbomblora au Burkina Faso.
 Doudou, un village du département et la commune rurale de Ouarkoye au Burkina Faso.
 Doudou, un village du département et la commune rurale de Ténado au Burkina Faso.
 Doudou-Birifor, un village du département de et la commune rurale Gbomblora au Burkina Faso.
 Kalaba-Doudou, deuxième plus grand parc national du Gabon, province du Nyanga.

 Autres 
 Le doudou est une monnaie divisionnaire en bronze,  de la roupie de l'Inde française ;
 Doudou est un personnage de Pierre Bottero présent dans Ellana la prophétie et Le Chant du troll''.

Homonymie de toponyme